Пе́нза — город (c 1663 года) в центре европейской части России, административный центр Пензенской области (с 1939 года). Является городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ город Пенза.

Население —  чел. ().

Этимология 
Название города связано с именем реки Пензы, на крутом берегу которой была построена крепость.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Пенза находится в центре европейской части России на Приволжской возвышенности,  (по автодороге М-5 Москва — Челябинск) к юго-востоку от Москвы. Город располагается на обоих берегах реки Суры в центральной части Пензенской области в 26 км к востоку от её географического центра. Площадь города .

Средняя высота над уровнем моря составляет 174 м. Наивысшая точка (280 м над уровнем моря) находится на холме Боевая гора, вытянутом с ЮЗ на СВ наподобие гряды. Самая низкая — 134 м.

Протяжённость города с севера на юг — 19,3 км, с запада на восток — 25,3 км.

Гидрография 
Помимо Суры (главной водной артерии города) через город протекают реки Пенза, Пензятка, Ардым, Старая Сура, Мойка, Барковка, ручьи Прокоп и Безымянный. Некоторые из них в пределах города частично протекают в коллекторах.

Основная речная зона отдыха в Пензе — Старая Сура. В районе Старой Суры соединяются 3 больших субрайона города — микрорайон фабрики «Маяк», улица Ангарская и микрорайон ГПЗ-24. Расположена она в юго-восточной части города и является самой большой оборудованной купальной зоной в городе, на которой расположено 4 пляжа (пляж у фабрики «Маяк» и 3 городских пляжа: Детский (1-й Ангарский переулок), Средний и Большой (район ГПЗ-24, ул. Антонова). Река берёт своё начало за чертой Пензы, в виде ручья, стекающего из Сурского водохранилища и протекает небольшой речкой через Ахуны; в микрорайоне ГПЗ-24 превращается в водоём в районе улиц Ангарской и Верещагина, а после стекает в водохранилище у дамбы в районе фабрики «Маяк» и снова впадает в Суру.

Часовой пояс 
 В соответствии с применяемым временем и географической долготой средний солнечный полдень в Пензе наступает в 12:00. Это связано с тем, что через Пензу проходит меридиан 45°00′ восточной долготы.

Флора и растительность 
В соответствии с утверждённым в 1973 году генпланом Пензы общая площадь зелёной зоны составляла более 25 % от общей площади города и по этому показателю признана в 1980-х годах самым зелёным городом Поволжья, но с 1990 года произошло интенсивное сокращение городских скверов, пригородных зелёных зон и парков из-за застройки территории.

Естественные лесные насаждения на городской территории представлены в левобережье Суры, в основном широколиственными лесами (дубравы с липой, клёном, осиной и берёзой), в правобережье Суры — сосново-широколиственными лесами; общая площадь около .

На территории Пензы расположен ботанический сад имени И. И. Спрыгина (создан в 1917 году), разделённый на три участка: дендрологический (около 230 видов растений), систематический (около 200 видов растений) и цветочно-декоративный (более 100 видов растений), где представлена флора разных регионов мира.

Климат 
Климат Пензы умеренно континентальный. Зима в Пензе умеренно холодная и длительная, длится с начала ноября по конец марта, самый холодный месяц — февраль со средней температурой −9,1 °C. Лето тёплое, длится с конца мая по начало сентября, средняя температура июля 20,4 °C. Среднегодовая температура 5,5 °C. Климат Пензы близок к московскому, но континентальность выше, а осадков выпадает меньше.

Продолжительность дня 21 декабря — 7 часов 32 минуты, 21 июня — 16 часов 57 минут.

История 
Город основан в 1663 году как крепость на юго-восточной окраине Русского царства, построенная по указу царя Алексея Михайловича.

18 декабря 1708 года по Указу Петра I «Об учреждении губерний и о расписании к ним городов» город Пенза стал центром Пензенского уезда Казанской губернии.

С 1719 года город стал центром Пензенской провинции Казанской губернии.

В 1780 году город становится центром Пензенского наместничества (в 1796 году — Пензенской губернии) и одноимённого уезда.

 В 1786 году основано Пензенское народное училище, одно из старейших образовательных учреждений России.
 В 1792 году в Пензе прошло первое театральное представление, в следующем году открылся первый театральный сезон драматического театра.

В 1796 году Пенза объявлена губернским городом.

В 1797 году Пензенская губерния была упразднена и Пенза сделана уездным городом Саратовской губернии.

В 1801 году город вновь становится центром Пензенской губернии и сохраняет этот статус до 1928 года.

 В 1837 году была открыта первая публичная библиотека, в 1838 году начала выходить первая местная газета — «Пензенские губернские ведомости».
 В 1848 году основан один из старейших в России ипподром.
 В 1850 году открылась писчебумажная фабрика Сергеева.

 В 1858 году произошёл пожар, который уничтожил половину города. В этом же году начал работать чугунолитейный завод Соколова.
 В 1873 году открыт первый в России цирк.
 В 1874 году открылось железнодорожное движение по ветке Моршанск — Сызрань.
 В 1907 году губернатором назначен Кошко, Иван Францевич. В этой должности он пробыл до 19 октября 1910 года.

После октября 1917 года переход власти к большевикам в Пензе прошёл без вооружённой борьбы, однако затянулся до 21 декабря.

29 мая 1918 года город был взят в ходе выступления Чехословацкого корпуса (кровопролитный бой длился почти сутки). Однако по ряду причин чехи не стали закрепляться в Пензе и уже через два дня покинули город.

В 1928 году после упразднения губерний и уездов Пенза становится центром Пензенского района и одновременно Пензенского округа Средне-Волжской области, с 1930 года — районным центром Средневолжского (Куйбышевского края), с 1937 года — Тамбовской области.

4 февраля 1939 года Пенза становится областным центром вновь образованной Пензенской области. В этом же году был открыт учительский институт, позже преобразованный в педагогический.

В годы Великой Отечественной войны в город были эвакуированы многие предприятия с запада страны, что положило начало индустриальному росту; в 1943 году открыт индустриальный институт (ныне — Пензенский государственный университет).

После войны в Пензе имелся ряд проблем: дефицит жилья, отсутствие водопровода и канализации, нехватка электричества, малое количество замощённых дорог. В 1946 году главным архитектором стал Якуб Усеинов. В штате Усеинова работало пять сотрудников. Под его руководством была проведена реконструкция заводов «САМ», компрессорный, пивной, 2-й арматурный, «Пензмаш» и «Счётмаш», фабрики «Маяк Революции». Было начато строительство заводов «Пензхиммаш» и «Пензадизельмаш». В 1948 году был запущен первый троллейбус для которого было построено троллейбусное депо по ул. Суворова. Также в 1948 году было начато асфальтирование центральных улиц города. В течение 1949—1952 годов был построен Сурский водопровод и канализация.

В 1952 году Совет министров СССР утвердил разработанный ведомством Усеинова план реконструкции и развития Пензы. В период пребывания Усеинова в должности архитектора Пензы в городе появились ряд общественных зданий в стиле сталинского ампира: Центральный вход в ЦПКиО им. В. Г. Белинского, Дом знаний (ул. Лермонтова), кинотеатр «Москва», Пензенский приборостроительный техникум и городской роддом (оба — ул. Пушкина), поликлиника МВД (ул. Плеханова) и Управление автодороги «Москва-Куйбышев» (ул. Горького). Среди жилых домов можно выделить: здание на ул. Московской (напротив мясного пассажа), здание на ул. Калинина и здание на ул. Октябрьской. Усеинов также стал автором перестройки польского костёла под Дом учителя (ул. Володарского).

В 1985 году город награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2021 года городу было присвоено звание «Город трудовой доблести».

Административное деление 

Пенза разделена на четыре городских района:
 Железнодорожный — 114 408 чел.;
 Ленинский — 90 479 чел.;
 Октябрьский — 182 336 чел.;
 Первомайский — 133 077 чел.

В Пензе насчитывается 14 площадей, 542 улицы, 39 переулков, 397 проездов, 2 + 1 (проект) проспекта, 3 набережные. Общая протяжённость улично-дорожной
сети составляет .

Органы местного самоуправления 

В соответствии с действующим Уставом города высшим органом местного самоуправления является Пензенская городская дума, избираемая в количестве 35 человек сроком на 5 лет. Дума избирает из числа своих членов  председателя думы, и рассматривает и принимает решение по предоставленным кандидатурам на пост главы города. Администрация города является исполнительным органом местного самоуправления, осуществляющим текущее управление городским хозяйством. До поправок 2005 года глава администрации города избирался всеобщим голосованием, а должности главы города не существовало. Поправками 2022 года должности главы города Пензы являющегося одновременно председателем городской думы были разделены.

С 1992 по 1993 и с 1996 по 2004 годы главой администрации города был Александр Серафимович Калашников, подтвердивший свой мандат на всеобщих выборах 2000 года. C 6 мая 2005 года решением думы на должность главы администрации города назначен Александр Владимирович Пашков, с 27 декабря 2005 года — Роман Борисович Чернов, а с 20 июня 2014 года — и. о. Лариса Юрьевна Рябихина. Главой города с 26 октября 2012 года по 24 сентября 2014 года являлся Юрий Петрович Алпатов.18 июля 2014 года на внеочередной сессии городской думы главой администрации Пензы был избран Юрий Иванович Кривов. С 18 ноября 2015 — и. о. главы администрации Волков Сергей Владимирович

24 сентября 2014 года на первой сессии депутатов Пензенской городской думы VI созыва главой города Пензы избран Виктор Николаевич Кувайцев.

Официальная символика 

Герб города Пензы выполнен в стиле исторической знаково-геральдической системы и представляет собой изображение на зелёном геральдическом щите трёх золотых снопов: пшеничного, ячменного и просяного, стоящих на золотой земле. Утверждён 28 мая 1781 года (по старому стилю) и является одним из самых старых гербов городов России.

Изображение на гербе трёх золотых снопов, стоящих на золотой земле в зелёном поле, означающих богатство и знатное земледелие здешней земли, было заимствовано из эмблемы Пензенского полка, рисунок которой располагался в верхнем левом углу полкового знамени около древка (зелень символизирует надежду, радость, изобилие. Золото — символ богатства, справедливости). Эмблемы армейских полков были составлены итальянским графом Франциском Санти и занесены в гербовник, утверждённый Сенатом 8 марта 1730 года.

Флаг города Пензы представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 зелёного цвета с воспроизведением на нём трёх снопов (фигур герба) в золотистом цвете и вертикальной полосы золотистого цвета, расположенной вдоль древка (в 1:5 длины полотнища), изображение на оборотной стороне полотнища воспроизводит композицию лицевой стороны зеркально.

Население

Религия 
В настоящее время в Пензе христианская и исламская культуры успешно сосуществуют друг с другом.

Большинство населения исповедует христианство, вторая по численности религия — ислам, приверженцы остальных вероисповеданий немногочисленны.

На территории города действует свыше 30 религиозных учреждений: 25 православных церквей и монастырей, кафедральный собор, соборная мечеть, синагога, католический приход и другие.

Экономика

Промышленность 

В городе Пензе на 1 января 2011 года зарегистрировано 15 539 хозяйствующих субъектов. Более 90 % зарегистрированных предприятий относится к негосударственной форме собственности, в том числе 13 519 (87,0 %) частных предприятий. Государственному и муниципальному секторам экономики принадлежит 701 предприятие (4,5 %).

Основные виды промышленной продукции, выпускаемые предприятиями города: стальные трубы, трубопроводная промышленная арматура, воздушные и газовые приводные компрессоры, машины для городского коммунального хозяйства, медицинская техника, приборы и средства автоматизации, химическое оборудование, средства вычислительной техники. АО «ППО ЭВТ имени В. А. Ревунова» — производство бытовой техники. НПП «МедИнж» — производство клапанов сердца. «Маяк»  внутрироссийского рынка бумаги-основы, используемой в дизайнерской работе, производстве мебели, обоев, декоративного пластика. НПП «Эра» — производство авиатренажёров для лётчиков гражданской авиации, механизмов для химической и нефтехимической промышленности. Пензенская кондитерская фабрика — кондитерские изделия более 130 наименований и другие.

Объём отгружённых товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам за 2010 год на  в том числе: производство машин и оборудования —  производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования —

Транспорт 
Железная дорога пришла в Пензу в 1874 году, это была линия Сызрано-Вяземской железной дороги. Ныне Пенза является крупным железнодорожным узлом. С юга к городу подходит Харьковская линия Юго-Восточной железной дороги; на север, запад и восток отходят Нижегородская, Ряжская и Сызранская линии Куйбышевской железной дороги. В 1964 году был электрифицирован на постоянном токе участок Пенза — Сызрань. В 1966 году со стороны станции Ртищево (тогда Приволжской железной дороги) выполнена электрификация на переменном токе напряжением 25 кВ, в 1971 году был полностью переведён на электротягу участок Пенза — Рузаевка — Красный узел (постоянный ток напряжением 3 кВ). В 1986 году на этом же участке началась укладка второго пути. Наиболее грузонапряжённым является направление восток — юг (так называемый Южный ход Транссиба), с сортировочным узлом на станции Пенза III (Заречный парк). Основное значение для пассажирских перевозок имеет линия Пенза — Ряжск, именно по ней следуют поезда сообщением Пенза — Москва, однако данная линия однопутная и неэлектрифицированная.

В Пензе расположено Пензенское региональное представительство Куйбышевской железной дороги (бывшее Пензенское отделение КБШ НОД-1). Пассажирские поезда пригородного и дальнего следования отправляются с вокзала станции Пенза I. В черте города пригородные поезда также делают остановку на станциях Пенза-II в сторону Кузнецка; Пенза-III, Заречный парк, о.п. 259 км, Кривозёровка в сторону Ртищево; Пенза-IV, о.п. 135 км в сторону Рузаевки; Арбеково в сторону Пачелмы.

В черте города Пензы проходит федеральная автомобильная дорога  «Урал» (Москва — Челябинск). Также от города отходит автодорога  Пенза — Тамбов, а в нескольких километрах от Пензы проходит федеральная автодорога  Саратов — Нижний Новгород. Через Пензенский автовокзал осуществляется сообщение Пензы с районными центрами региона, соседними областными центрами, а также Москвой и черноморскими курортами.

На южной окраине города (район Терновка) расположен Пензенский Аэропорт имени В. Г. Белинского. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург, а в летний период в Сочи, Симферополь, Анапу. Круглогодичные рейсы выполняются авиакомпаниями «S7 Airlines» (Москва, Санкт-Петербург и другие на Embraer E170) и «Rusline» (Москва на Bombardier CRJ-200). Летом 2019 года также выполнялись рейсы в Сочи и Симферополь авиакомпаниями «Rusline» (Bombardier CRJ-200), «ИжАвиа» (Як-42) и «ИрАэро» (Sukhoi Superjet 100, возобновляются в мае 2020-го).

Городской общественный транспорт 
Общественный транспорт города представлен троллейбусами (движение открыто в 1948 году, сейчас насчитывается 6 + 1 (резервный) маршрутов), автобусами (35 маршрутов) и маршрутными такси (53 маршрутов). Пенза — один из немногих крупных городов России, не имеющих трамваев, хотя ранее (в 1935—1938 гг.) в городе был его прототип — внутригородская пассажирская неэлектрифицированная узкоколейная железная дорога (см. подробнее в статье Пензенский трамвай). В 2006 году планировалось пустить рельсовые автобусы в качестве внутригородского поезда (наземного метро) от вокзала Пенза I до Арбеково (и затем в другие микрорайоны), но проект не был реализован из-за отказа в финансировании.

Текущее местоположение любого автобуса или троллейбуса Пензы можно отследить на специальном сайте.

До 2014 года во время навигации по Суре ходил речной трамвай по маршруту «Причал Росток — пристань Барковка», более используемый в прогулочных целях. В настоящее время пассажирский городской пензенский флот ликвидирован, но ходит легкий катер до села Засечного.

Согласно как старому (1972), так и новому (2007) генплану города, в Пензе планируется также сооружение скоростного трамвая в будущем. Проект отложен на 2030-е года из-за финансовых проблем.

В Пензе имеется детская железная дорога, открытая в 1985 году. Ранее планировалось продлить дорогу до посёлка Ахуны, после чего она могла бы стать одним из видов транспорта, но это не было реализовано. В 1980-е годы вырубать лес запретило лесничество; в 1990-е годы, когда тема продления железнодорожного пути была поднята вновь, не нашлось денег. По состоянию на конец 2013 года, подвижной состав обновлён, продление на 3 станции отложено из-за финансовых проблем. Сейчас детская железная дорога готовится к реконструкции. К 2021 году планируется завершить строительство пассажирского здания на станции Пионерская, нового депо для подвижного состава, обновить железнодорожный путь и устройства СЦБ.

Торговля 
За январь — декабрь 2010 года оборот розничной торговли по продаже потребительских товаров в Пензе с учётом продажи физическими лицами на рынках составил  Оборот в сети предприятий общественного питания за январь — декабрь 2010 года составил

Сельское хозяйство и животноводство 
 Птицефабрика «Васильевская» (входит в группу «Черкизово»);
 Мясоптицекомбинат «Пензенский» (входит в группу «Черкизово»);
 «Регион-Прод»;
 Русская молочная компания.

Здравоохранение 

 Пензенская областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко;
 Пензенская областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова;
 Областной онкологический диспансер;
 Областная наркологическая больница;
 Областной противотуберкулёзный диспансер;
 Областная психиатрическая больница имени К. Р. Евграфова;
 Областное бюро судебно-медицинской экспертизы;
 Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств;
 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;
 Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи;
 Пензенская областная станция переливания крови;
 Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн;
 Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр;
 Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области;
 Клиническая больница №1;
 Клиническая больница №2;
 Клиническая больница №3
 Клиническая больница № 4;
 Клиническая больница № 5;
 Клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина;
 Областная офтальмологическая больница;
 Городской родильный дом;
 Областной перинатальный центр;
 Городская станция скорой медицинской помощи;
 Городская стоматологическая поликлиника;
 Детская стоматологическая поликлиника;
 Городская детская поликлиника;
 Пензенская центральная районная больница;
 Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии;
 Областной диагностический центр;
 Медицинский центр «Эскулап».

Образование

Высшие учебные заведения Пензы 
 Пензенский государственный университет (до 1993 года — Пензенский политехнический институт, Пензенский государственный технический университет, с 2012 года включает Педагогический институт имени В. Г. Белинского);
 Пензенский государственный университет архитектуры и строительства;
 Пензенский артиллерийский инженерный институт им. Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова (бывшее Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище им. Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова);
 Пензенский государственный технологический университет (ранее — завод-втуз при Пензенском политехническом институте, Технологическая академия);
 Пензенский государственный аграрный университет (ранее — Пензенская государственная сельскохозяйственная академия);
 Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
 Пензенский филиал МЭСИ;
 Пензенский филиал Московского университета имени С. Ю. Витте (ранее — Московский институт экономики, менеджмента и права);
 Пензенский казачий институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (создан в результате объединения РГУИТП и МГУТУ);
 Пензенский филиал Московского института предпринимательства и права;
 Пензенский филиал НКИ (Нижегородский коммерческий институт);
 Пензенский филиал РГСУ (Российский государственный социальный университет);
 Современная гуманитарная академия (СГА);
 Пензенский филиал МОСА (Московская открытая социальная академия);
 Пензенский филиал МНЭПУ (Международный независимый эколого-политологический университет);
 Пензенский филиал СПбАГЗ МЧС России;
 Пензенский медицинский университет при Пензенский государственный университет.

Средние специальные учебные заведения Пензы 
 Пензенское художественное училище имени К. А. Савицкого;
 Пензенский колледж архитектуры и строительства;
 Пензенский филиал ГОУ «Московский финансовый колледж»;
 Пензенский музыкальный колледж имени А. А. Архангельского;
 Пензенский колледж культуры и искусств;
 Пензенский экономический колледж;
 Пензенский колледж основ социального управления;
 Пензенский социально-педагогический колледж;
 Пензенский областной медицинский колледж;
 Пензенский колледж транспортных технологий;
 Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж);
 Пензенский колледж управления и промышленных технологий им. Е. Д. Басулина;
 Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции;
 Пензенский базовый медицинский колледж;
 Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса;
 Пензенский строительный колледж;
 Филиал Самарского государственного университета путей сообщения в г. Пензе (бывш. Пензенский техникум железнодорожного транспорта);
 Пензенский агропромышленный колледж;
 Юридический колледж при ПГУ.

Средства массовой информации 
Радиостанции

 Радиостанции Пензенской области

Телевидение

 Пензенский радиотелецентр РТРС
С 11 февраля 2019 г. Пенза перешла на цифровое эфирное вещание.

Цифровое эфирное телевидение 
Все 20 каналов для мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2; Пакет радиоканал, включает: «Вести FM», «Радио Маяк», «Радио России / ГТРК Пенза».

 Пакет телеканалов РТРС-1 (телевизионный канал 57), включает: «Первый Канал», «Россия 1 / ГТРК Пенза», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый Канал», «Россия К», «Россия 24 / ГТРК Пенза», «Карусель», «ОТР» / ТРК «Экспресс», «ТВЦ».
 Пакет телеканалов РТРС-2 (телевизионный канал 44), включает: «РЕН ТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МУЗ-ТВ».

Местные кабельные телеканалы 
 «Экспресс»;
 «11 канал (Наш дом)».

 Газеты и журналы

Связь 
Услуги широкополосного доступа в интернет предоставляются следующими провайдерами:
 Пензенский филиал ПАО «Ростелеком» (торговая марка Ростелеком);
 Филиал ПАО «МТС» в Пензенской области (торговая марка МТС);
 Филиал АО «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Пенза (торговая марка Дом.ru)
 ЗАО «Золотая линия» (торговая марка Золотая линия);
 Филиал АО «Компания-ТрансТелеКом» «Макрорегион Верхневолжский» (торговая марка ТТК);
 ЗАО «Пензенская телефонная компания» (торговая марка ПТК);
В городе работают 6 операторов сотовой связи:
 МегаФон (Поволжский филиал ПАО «МегаФон», сеть запущена 30 октября 2003 года);
 Yota (Виртуальный оператор сотовой связи на инфраструктуре МегаФон);
 Билайн (оператор ПАО «Вымпелком», зона «Билайн-Волга», сеть запущена 8 декабря 2003 года);
 Tele2 Россия (оператор Пензенский филиал ООО «Т2 Мобайл» 100 % дочерняя компания головной структуры ООО «Т2 РТК холдинг», 45 % головной компании принадлежит ПАО «Ростелеком», сеть запущена 20 апреля 2007 года, под брендом Tele2 с 26 июня 2015 года)
 Ростелеком (виртуальный оператор сотовой связи на инфрактруктуре Tele2);
 МТС (оператор филиал ПАО «МТС» в Пензенской области, открыто 19 декабря 2010 года). В декабре 2014 года через подконтрольную компанию «Телеком Поволжье» приобрела главный актив группы «СМАРТС» в Пензе. Тем самым став правопреемником компании ЗАО «Пенза-GSM» (АО «Пенза Джиэсэм»). «Пенза-GSM» владело в Пензенской области полосами шириной 14,8 МГц в диапазоне GSM-1800 и 6,2 МГц в диапазоне GSM-900.

Культура 
 Пензенская государственная филармония
Пензенская государственная филармония появилась в 1939 году как гастрольное бюро. Образована в 1957 году.

 Театры
 Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского;
 Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом»;
 Пензенский театр юного зрителя;
 Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда»;
 Театр на обочине.

 Кинотеатры
На территории города работают 6 кинотеатровː

 Учреждения культуры

 Пензенская областная филармония;
 Киноконцертный зал «Пенза»;
 Центр культуры и досуга;
 Центр хореографического искусства;
 Центр русской хоровой и вокальной культуры;
 Хореографический ансамбль «Зоренька»;
 Детский хореографический ансамбль «Каблучок»;
 Пензенский зоопарк;
 Пензенский планетарий;
 Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского;
 Парк культуры и отдыха «Олимпийский»;
 Информационно-библиотечный центр;
 Русский народный оркестр «Пенза»;
 Детская художественная школа № 1 имени В. Е. Татлина;
 Детская художественная школа № 2;
 Детская художественная школа № 3;
 Детская музыкальная школа № 1;
 Детская музыкальная школа № 2;
 Детская музыкальная школа № 3;
 Детская музыкальная школа № 4;
 Детская музыкальная школа № 5;
 Детская музыкальная школа № 6;
 Детская школа искусств «Весна»;
 Детская музыкальная школа № 7;
 Детская школа искусств № 8;
 Детская музыкальная школа № 9;
 Детская музыкальная школа № 12;
 Детская школа искусств «Квинта»;
 Детская школа искусств «Гармония»;
 Детская музыкальная школа № 15;
 Детский морской центр;

 Музеи

 Пензенский государственный краеведческий музей (основан в 1905 году);
 Музей-читальня им. И. Н. Ульянова — филиал краеведческого музея;
 Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области (основано в 1975);
 Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» (основан в 1984);
 Пензенский музей народного творчества (основан в 1975);
 Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицкого (основана в 1892);
 Музей одной картины имени Г. В. Мясникова (основан в 1983);
 Музей В. О. Ключевского (основан в 1991);
 Дом-музей им. Н. Н. Бурденко (открыт в 1976);
 Музей И. Н. Ульянова (открыт в 1970);
 Музей почтовой связи (открыт в 1996);
 Музей города Пензы;
 Литературный музей;
 Музей истории классической гимназии № 1 имени В. Г. Белинского.

Спорт 

 Велотрек «Сатурн», 2-й Виноградный пр-д, 32;
 Дворец спорта «Буртасы», проспект Строителей, 96;
 Дворец спорта «Олимпийский», ул. Антонова, 39а;
 Спортивный комплекс «Золотая шайба», ул. Антонова, 9а;
 Дворец спорта «Рубин», ул. Революционная, 9;
 , ул. Калинина, 115а;
 Дворец водного спорта «Сура», ул. Красная, 106;
 Спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-арена», ул. Окружная, 165;
 Спортивный зал «Юность», ул. Гагарина, 6;
 Стадион «Восток», ул. Измайлова, 56;
 Стадион «Локомотив», ул. Стрельбищенская, 14;
 Стадион «Пенза», ул. Гагарина, 1а;
 Стадион «Первомайский», ул. Калинина, 119;
 Стадион сельскохозяйственной академии, ул. Ботаническая, 10;
 Стадион «Спартак», ул. К. Цеткин, 47;
 Стадион «Сура», пр. Победы, 75;
 Стадион «Труд», ул. Карла Маркса, 3а;
 Стадион «Темп», ул. Свердлова, 85;
 Стадион «Союз», ул. Титова, За;
 Училище олимпийского резерва, ул. Одоевского, 1;
 Спортивно-оздоровительный комплекс «Семейный», ул. Измайлова 150;
 Физкультурно-оздоровительный комплекс ПГУАС, ул. Кирпичная, 1;
 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка», ул. Ладожская, 131.
Дворец единоборств "Воейков", ул. 40 лет Октября, 22Б

В 2007 году Пенза стала местом проведения III летней спартакиады учащихся России, обойдя таких серьёзных претендентов, как Самара, Омск, Казань и др.

В 2008 году Пенза выиграла право проведения у себя IV летней спартакиады учащихся России, которая прошла в 2009-м. Город вновь победил крупных конкурентов — Казань и Ростов-на-Дону.

Профессиональный командный спорт 
 Хоккей
«Дизель» (Высшая хоккейная лига)«Дизелист» (Первенство Молодёжной хоккейной лиги)
 Регби
«Локомотив-Пенза» (Чемпионат России по регби)

 Мини-Футбол
«Лагуна-УОР» (Чемпионат России по мини-футболу среди женщин)
 Баскетбол

«Юность» (Суперлига (второй дивизион, женщины))

 Футбол

Долгое время в профессиональном качестве выступал ФК «Зенит», перешедший на любительский уровень по окончании сезона 2017/2018.

Памятники 

Памятники в Пензе:

 Бюст Михаила Лермонтова (1892).
 Памятник А. С. Пушкину (1899, 1950 — новая версия, 1970 — в граните).
 Бюст В. Г. Белинского (1948).
 Памятник Карлу Марксу (1918 — демонтирован в 1918, новая версия 1960 — демонтирован в 2012, восстановлен в 2014)
 Памятник борцам революции (1928).
 Памятник В. Г. Белинскому (1954).
 Памятник Н. Н. Бурденко (1958).
 Памятник В. И. Ленину (1959).
 Оборонительный вал крепости города Пенза (1963).
 Памятник «Голубь мира» (1965).
 Стела «Росток» (1967).
 Памятник И. Н. Ульянову и М. А. Бланк (1970).
 Монумент воинской и трудовой Славы (памятник Победы) (1975).
 Памятник Максиму Горькому (1978).
 «Первопоселенец» (1980).
 «Самолёт» (1981).
 Памятный знак Е. И. Пугачёву (1982).
 Памятник Ф. Э. Дзержинскому (1983).
 Памятник Денису Давыдову (1984).
 Мемориальный комплекс «Энергетика» (1985).
 Памятник «Проводы» (1989)
 Памятник В. Э. Мейерхольду (1999).
 Памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (2004).
 Памятник Ю. И. Моисееву. (2006)
 Памятник пензенским милиционерам (2007).
 Памятник В. О. Ключевскому (2008).
 «Добрый Ангел Мира» (2009).
 Бюст И. В. Сталину на улице Дарвина (2011).
 Памятник воинам-пензенцам, погибшим в локальных войнах, «Разорванная звезда» (2012).
 Памятник милицейскому мотоциклу  (2012)
 Памятник Н. П. Слепцову. (2014)
 Монумент «Автомобиль фронтовых дорог и ветеран послевоенных пятилеток».
 Памятник Советской конституции.
 Герб Союза Советских Социалистических Республик.
 Монумент «Семья».
 Памятник Михаилу Лермонтову.
 Бронзовая скульптура «Дама с собачкой».
 Монумент «Глобус».
 Памятник Т-34.
 Памятник СУ-100.
 Памятник «Катюша».
 Скульптура «Покаяние» Бориса Качаровского в память жертв сталинских репрессий.
 Памятник С. М. Кирову.
 Памятный знак «Герб СССР».
 Памятник ювелиру.
 Памятник токарю.
 Памятник «Пензяк толстопятый» (2018).
 Памятник благоверным Петру и Февронии Муромским (2020).
 Аллея правителей.

Города-побратимы 
  Мытищи, Россия;
 Омск, Россия;
  Тамбов, Россия;
  Могилёв, Белоруссия;
 Тернополь, Украина (2010; до 2016);

  Бекешчаба, Венгрия (1970);
 Скопье, Северная Македония;
 Жюльен, Франция;
 Рамат-Ган, Израиль (2007);
 Ланьчжоу, Китай;
  Пусан, Южная Корея (2006).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации города 
 
 Путеводитель по Пензе 
 Панорамы и фотографии памятников и красивых мест Пензы 
 

 
Города, основанные в XVII веке
Города трудовой доблести
Областные центры России
Городские округа Пензенской области